Francisco Javier Martínez Fernández (1947-),  évêque catholique espagnol, archevêque de Grenade.
 Francisco Javier Fernández (1977-), athlète espagnol, spécialiste de la marche.
 Francisco Javier García Fernández, footballeur espagnol.

Voir aussi